Madouas ist der Familienname folgender Personen:

 Laurent Madouas (* 1967), französischer Radrennfahrer
 Valentin Madouas (* 1996), französischer Radsportler